Carl Gottfried Pfannschmidt (1819–1887), peintre allemand	
  (1868–1949), peintre allemand et professeur d'université, membre de Tartarus
 Ernst-Erik Pfannschmidt (1907-), architecte allemand
  (1902–1984), journaliste allemand et écrivain
  (1864–1914), sculpteur allemand, ordre de Saint-Michel
  (1861–1947), théologien allemand et historien

Notes et références